Бохно — фамилия.

Известные носители:
 Бохно, Андрей Петрович (род. 1973) — белорусский футболист.
 Бохно, Валерий Петрович (род. 1971) — белорусский футболист и тренер.